Дисциплина бацање диска у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2010. у Барселони одржана је у 27 и 28. јула на Олимпијском стадиону Луис Кампоманис.

Постигнут је 1 лични рекорд и 2 најбоља лична резултата.

Земље учеснице 
Учествовале су 23 такмичарке из 16 земаља.

Рекорди

Освајачице медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма била је на 60,00 метара (КВ), а 12 најбољих се квалификују за финале. Норму су пребациле само 3 такмичарке, а осталих 9 је ушло у финале према постигнутом резултату (кв).

Финале

Спољашње везе 
 Резултати квалификација
 Резултати финала

Европско првенство у атлетици на отвореном 2010.
Бацање диска на Европском првенству у атлетици на отвореном